Křenovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Křenovice (okres Písek)
 Křenovice (okres Přerov)
 Křenovice (okres Vyškov)